Manheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Manheimer (1856–1929), deutsche Tochter von Valentin Manheimer,  Witwe von Isidor Loewe und Frau von Wilhelm von und zu Arco
 Moritz Manheimer (1826–1916), deutscher Konfektionär und Philanthrop
 Valentin Manheimer (1815–1889), deutscher Unternehmer und Konfektionär
 Victor Manheimer (1877–1942), deutscher Bibliophiler

Siehe auch:
 Mannheimer